Kiyohimea är ett släkte av kammaneter. Kiyohimea ingår i familjen Eurhamphaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Kiyohimea